
Termin -{TPI}- ima više značenja.
 Triozafosfat izomeraza, enzim
 TPI test, koristi se za detektovanje prisustva -{Treponema pallidum}- bakterije